Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 2006, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Yves Allegro e Michal Mertiňák che hanno battuto in finale Julien Jeanpierre e Nicolas Renavand 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Michal Mertiňák (Campioni)
 Jordan Kerr /  Johan Landsberg (primo turno)

 Carlos Berlocq /  Amer Delić (quarti di finale)
 Thiago Alves /  Sergio Roitman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2006